Stokessches Gesetz kann die Bezeichnung folgender nach dem Physiker und Mathematiker George Gabriel Stokes benannter Sätze bzw. Gesetze sein:

 Gleichungen von Navier-Stokes zur Strömungsmechanik
 Stokes-Gleichung, eine Vereinfachung der Navier-Stokes-Gleichungen für schleichende Strömungen (Stokes-Strömung)
 Stokessche Gleichung zur Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit
 Gesetz von Stokes zur Abhängigkeit der Reibungskraft sphärischer Körper
 Satz von Stokes, auch stokesscher Integralsatz
 Satz von Stokes-Poincaré zum Schwerepotential von konstant rotierenden Flüssigkeiten 
 Stokes-Verschiebung zu den Fluoreszenz-Wellenlängen